Тамур:

Тамур — дагестанский струнный музыкальный инструмент
Тамур — река в Непале